Шалашная — значения:

Топоним 
 Шалашная — деревня, Чусовской район, Пермский край, Россия
 Шалашная — река в России, протекает в Чусовском районе Пермского края.

Усть-Шалашная